Український форум благодійників — перша в Україні професійна асоціація благодійних фондів, організацій і бізнес-компаній, які займаються благодійністю
 Український форум з управління Інтернетом (IGF-UA) — започаткована в 2010 щорічна конференція для обговорення проблем розвитку в Україні інформаційного
 Український молодіжний форум (УМФ) —  всеукраїнська спілка молодіжних та дитячих громадських організацій.
 Український форум (газета) — газета Товариства Україна-Світ.

Див. також
 Форум
 Всесвітні форуми українців